«Слава» () — военная драма, снятая режиссёром Эдвардом Цвиком в 1989 году. Лента основана на книгах «Lay This Laurel» Линкольна Кирстайна и «One Gallant Rush» Питера Бёрчарда, а также на письмах Роберта Гулда Шоу. Фильм получил три премии «Оскар» и ряд других наград.

Сюжет 

В фильме рассказывается реальная история 54-го Массачусетского добровольческого полка армии США, имевшая место в ходе Гражданской войны в США. 54-й полк был первым подразделением армии США, полностью состоявшим из негров (за исключением офицеров). Полк был образован в 1862 году и возглавлен молодым полковником Робертом Гулдом Шоу, убеждённым, что бывшие рабы также могут быть отличными солдатами.

В ролях 
 Мэттью Бродерик — полковник Роберт Гулд Шоу
 Морган Фриман — старший сержант Джон Ролинз
 Дензел Вашингтон — рядовой Трип
 Кэри Элвес — майор Кэбот Форбс
 Джими Кеннеди — рядовой Джупитер Шартс
 Андре Брауэр — капрал Томас Сирлз
 Джон Финн — старший сержант Малкэхи
 Боб Гантон — генерал Харкер
 Клифф Де Янг — полковник Джеймс Монтгомери

Награды и номинации 
 1989 — в десятке лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
 1990 — три премии «Оскар»: лучшая мужская роль второго плана (Дензел Вашингтон), лучшая операторская работа (Фредди Фрэнсис), лучший звук (Дональд О. Митчелл, Грегг Рудлофф, Эллиот Тайсон, Расселл Уильямс II). Кроме того, фильм был номинирован в категориях «лучший монтаж» (Стивен Розенблюм) и «лучшая работа художника-постановщика / художника по декорациям» (Норман Гарвуд, Гаррет Льюис).
 1990 — премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана (Дензел Вашингтон), а также 4 номинации: лучший фильм — драма, лучшая режиссура (Эдвард Цвик), лучший сценарий (Кевин Жарр), лучшая оригинальная музыка (Джеймс Хорнер).
 1990 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Кевин Жарр).
 1991 — номинация на премию BAFTA за лучшую операторскую работу (Фредди Фрэнсис).
 1991 — премия «Грэмми» за лучшую инструментальную композицию, написанную для кино или телевидения (Джеймс Хорнер).

Фильмы-драмы США
Фильмы о Гражданской войне в США
Фильмы о рабстве
Фильмы о расизме
Исторические фильмы о 1860-х годах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года